«Шекспир. Предостережение королям…» — российский документальный фильм, созданный в 2016 году съемочной группой Владимира Познера. Премьерный показ фильма состоялся 11 декабря 2016 года на «Первом канале».

Концепция и содержание фильма 
В 2016 году исполнилось 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира. Фильм посвящён этому великому английскому поэту и драматургу. По словам автора и создателя фильма телеведущего Владимира Познера, картина не о Шекспире вообще, а о том, как он относился к власти и к властелинам:

Среди актеров, у которых были взяты интервью в рамках фильма, Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Рэйф Файнс.

В фильме снимались
Владимир Познер
Дэниэл Бойд
Донал Кокс

Фредди Стюарт
Рэй Фиарон

Съёмочная группа 
режиссер — Валерий Спирин
сценарий — Ольга Спирина
продюсер — Владимир Познер, Надежда Соловьева, Дарья Прохорова
оператор — Владислав Черняев
композитор — Екатерина Чемберджи
монтаж — Антон Бенеш

Критика 
В дискуссии, опубликованной журналом «Новое Время», профессор НИУ ВШЭ, политолог Николай Петров выразил большую благодарность Владимиру Познеру за создание фильма и отталкиваясь от картины провёл параллель с взаимоотношением царей и поэтов в России. В той же дискуссии редактор отдела политики журнала Иван Давыдов отмечает один из характерных лейтмотивов фильма: Шекспир говорил о настоящем через прошлое, говорил не от себя, говорил от имени шутов или умерших королей.

Примечания

Ссылки 
 Фильм на сайте «Первого канала»
 Фильм на сайте «Познер Online»

Фильмы Владимира Познера
Фильмы России 2016 года
Документальные фильмы России
Уильям Шекспир